Newmarket (Canada)
 Newmarket (Engeland)
 Newmarket (New Hampshire)
 Newmarket (Nieuw-Zeeland)
 Newmarket (Schotland), een plaats op het eiland Lewis, bij Stornoway